Я́сные Зо́ри — село в Белгородском районе Белгородской области России. Административный центр Яснозоренского сельского поселения

География 
Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, в 727 км к югу от Москвы, в 35 км от Белгорода и в 7 км от границы с Украиной.

История 
Основано в 1937 г. на территорию бывшего поместья Толкачевых на которую была переведена Бочковская МТС.

В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Кировской РТС наименован в Ясные Зори.

За 2022 год село Ясные Зори несколько раз попадало под обстрелы со стороны Украины, в ходе которых никто не пострадал.

18 декабря 2022 года произошел обстрел птицефабрики "Ясные Зори" со стороны Украины, в ходе которого, по заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова пострадал 1 человек, а также 1 человек погиб на месте.

10 марта 2023 года украинские боевики обстреляли поселок, повредив один из ангаров сельхозпредприятия и ранив мужчину.

Население

Экономика 
Яснозоренская птицефабрика, в настоящее время входит в состав агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм».

Ссылки 
 Яснозоренская средняя общеобразовательная школа
 Благовещенский храм с. Ясные Зори

Примечания 

Населённые пункты Белгородского района